Mienszewicy
 Trockizm